Cape Palmas är en udde i Liberia.   Den ligger i regionen Maryland County, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Monrovia. På udden ligger staden Harper.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Cape Palmas söderut. Den högsta punkten i närheten är Harper,  meter över havet,  km nordost om Cape Palmas.  Närmaste större samhälle är Harper,  km nordost om Cape Palmas. Omgivningarna runt Cape Palmas är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Liberia